rejon dniprowski – rejon Chersonia
 rejon dniprowski – rejon Kamieńskich
 rejon dniprowski – rejon Kijowa, stolicy Ukrainy
 rejon dniprowski – rejon Zaporoża

Zobacz też:
 Rejon dnieprzański – rejon na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim